Strunjan kan syfta på:

Strunjan (ort) – en ort vid Adriatiska havet i Pirans kommun, Slovenien
Naturreservatet Strunjan – ett naturreservat vid Strunjan i Slovenien